Фэйр (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Фэйр, Джед — американский музыкант; композитор, гитарист и вокалист альтернативной рок-группы Half Japanese.
 Фэйр, Рэй (род. 1942) — американский экономист.
 Браун Фэйр, Вирджиния (1904—1980) — американская актриса эпохи немого кино, в основном снималась в драмах и вестернах.

Вымышленные персонажи 
 Зак Фэйр — главный герой компъютерных игр Crisis Core: Final Fantasy VII и Last Order: Final Fantasy VII.
 См. также 
 Фэйр-Айл (значения) 
 Фэйр-Парк — трасса, на которой в 1984 году был проведен Гран-при США.